Il doppio del Milan Indoor 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karsten Braasch e Andrej Ol'chovskij erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Petr Luxa e Radek Štěpánek hanno battuto in finale 6–4, 7–6 (7–4) Tomáš Cibulec e Pavel Vízner.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Petr Pála /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (finale)
 David Adams /  Paul Hanley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 2003
ATP Tour 2003